Le Prix Annick Dreux ou Critérium des pouliches, Prix Queila Gédé avant 2011, est une course hippique de trot attelé se déroulant au mois de septembre sur l'hippodrome de Vincennes (en novembre avant 2022).

C'est une course de Groupe  réservée aux pouliches de , ayant gagné au moins .

Elle se court sur la distance de  (grande piste), départ volté. L'allocation s'élève à , dont  pour le vainqueur.

Le Prix Queila Gédé est créé en novembre 1992, afin de permettre aux femelles d'avoir une course leur étant réservée, dédoulant ainsi le prix Jacques de Vaulogé, depuis lors réservé aux mâles et se disputant le même jour mais devenu légèrement moins bien doté, le Prix Annick Dreux ayant acquis le titre de Critérium des Pouliches.

Palmarès depuis la création en 1992

Notes et références 
 Pour les conditions de course et les dernières années du palmarès : site du Cheval français : résultats officiels
 Pour les courses plus anciennes : site du Cheval français : rechercher un prix

Queila Gédé
Queila Gédé